Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Abner Read:

  - cacciatorpediniere della classe Fletcher, entrato in servizio nel 1943 e affondato nel 1944
  - cacciatorpediniere della classe Gearing, impostato nel 1944 ma la cui costruzione fu annullata nel 1946